Whaddon (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
 Whaddon (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire